Station Hoofddorp (Schiphollijn) (sinds 1981), huidig station bij Hoofddorp.
Station Hoofddorp (Haarlemmermeerspoorlijnen) (1912–1935), voormalig station in Hoofddorp.